Люк Фаулер (, 1978, Шотландия, живёт и работает в Глазго) — современный шотландский художник, режиссёр и музыкант.

Образование 
 1996—2000 Duncan of Jordanstone College of Art, Данди

Творчество 
Люк Фаулер создает кинематографические коллажи, отходя от традиционных подходов к созданию документальных и биографических фильмов. Работы художника часто посвящены исследованию контркультуры, Фаулер создал ряд фильмов, посвященных радикальным мыслителям.

В центре фильма Pilgrimage from Scattered Points (2006) находится английский композитор Корнелиус Кардью (Cornelius Cardew), чей авангардный оркестр соответствовал мнению, что «любой может играть». Используя архивные и отснятые материалы, интервью и интерпретации оригинальных текстов, Фаулер изучает противоречия и конфликты внутри оркестра. В фильме есть момент, когда бывший член музыкального коллектива «Scratch Orchestra» (существовал с 1968 по 1973) вспоминает, как Корнелиус Кардью сказал ему, что он не может правильно петь, и признается, что никогда не пел после этих слов. Фаулер сразу после этого переходит к другому интервью, в котором другой сотрудник рассказывает, что Кардью постоянно поощрял необразованных музыкантов. Как и предыдущие фильмы — What You See is Where You’re At (2001) и The Way Out (2003), проект художника не является документальным в обычном смысле этого слова.

What You See is Where You’re At (2001) — об экспериментальной коммуне молодых людей, которую психиатр Р. Д. Лэйнг устроил в Кингсли-холле в 1960-х. Лэйнг интерпретировал психические нарушения и безумие как целительный процесс конфликтующих с обществом индивидуальностей. The Way Out (2003) — портрет загадочного музыканта и гомосексуала, Ксентоса Джонса (Xentos Jones).

Фильмы Фаулера часто связаны с британским свободным кино 1950-х, чья эстетика диктовалась решением взаимодействовать с реальностью британского общества. Фаулер использует схожие импрессионистские звуки и монтаж, избегает комментариев за кадром и повествовательной последовательности. Также по стилю и содержанию они напоминают распространенные в 1970-е и 1980-е фильмы о музыкантах и экспериментальных коммунах.

В 2008 Фаулер выиграл Jarman Award для художников-режиссёров. В 2012 году попал в шорт-лист премии Тернера за свою персональную выставку в Эдинбурге, однако саму премию не получил.

Персональные выставки

Примечания

Ссылки 
 Работы, биография, информация о выставках
 Serpentine Gallery
 ArtFacts

Персоналии по алфавиту
Современные художники Великобритании